Zechendorf ist Bezeichnung von:

 Johann Zechendorf (* 1580; † 1662), deutscher Orientalist (Arabist) und Pädagoge

 Zechendorf (Oberschöna), zum Ortsteil Bräunsdorf gehörige Siedlung der Gemeinde Oberschöna im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen